Собинов — русская фамилия.

 Собинов, Борис Леонидович (1895—1955) — композитор и пианист, старший сын Л. В. Собинова.
 Собинов, Леонид Витальевич (1872—1934) — оперный певец (лирический тенор), народный артист РСФСР.
 Собинов, Сергей Витальевич (псевдоним — Волгин; 1876—1927) — оперный певец (тенор), младший брат Л. В. Собинова.
 Собинов, Фёдор Евгеньевич — настоящие фамилия и имя Комарова Николая Павловича (1886—1937), советского государственного и партийного деятеля.

 Собинова-Кассиль, Ирина Львовна (род. 1948) — режиссёр мультипликационных фильмов и аниматор, младшая внучка Л. В. Собинова.